Metacosmesis är ett släkte av fjärilar. Metacosmesis ingår i familjen Carposinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Metacosmesis